

Трудова — селище, Митищинський міський округ, Московська область
 Трудова — залізнична платформа, Московська залізниця

Трудова — залізнична станція, Донецька залізниця